Kropp kan avse:

 Kropp (gitarr) – en del av en gitarr
 Kropp – bygdemål för mjölkört

Anatomi
 Kropp (organism) – helheten av alla yttre och inre delar hos en levande eller död organism
 Människokropp – människans anatomi
Zootomi – vetenskapen om djurens anatomi

Fysik och matematik
 Kropp (fysik) – en sammanhängande mängd materia
 Kropp (geometri) – ett geometriskt objekt i tre dimensioner.
 Kropp (algebra) – en typ av algebraisk struktur vars egenskaper liknar de som till exempel de komplexa och reella talen besitter

Personer
 Göran Kropp (1966–2002), en svensk bergsbestigare och äventyrare

Geografi
 Kropps socken – en socken i Skåne ingick i Luggude härad
 Kropp, Helsingborgs kommun – kyrkbyn i Kropps socken i Helsingborgs kommun
 Kropps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1952
 Kropps församling – en församling i Luggude kontrakt i Lunds stift
 Kropps kyrka – en kyrkobyggnad i Kropp
 Kropps distrikt – ett distrikt i Helsingborgs kommun och Skåne län 2016–
 Trafikplats Kropp – en trafikplats nära Kropp ca 9 km nordöst om centrala Helsingborg
 Kropp, Schleswig-Holstein – en kommun i Tyskalnd